Селищи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Селищи — деревня в Жабинковском районе Брестской области, Степанковский сельсовет.
 Селищи — деревня в Жабинковском районе Брестской области, Хмелевский сельсовет.
 Селищи — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Селищи — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Селищи — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Селищи — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Селищи — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Селищи — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Селищи — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Селищи — село в Атяшевском районе Мордовии.
 Селищи — село в Ичалковском районе Мордовии.
 Селищи — село в Краснослободском районе Мордовии.
 Селищи — деревня в городском округе Бор Нижегородской области.
 Селищи — село в городском округе Бор Нижегородской области.
 Селищи — деревня в Перевозском районе Нижегородской области.
 Селищи — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Селищи — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Селищи — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Селищи — деревня в Себежском районе Псковской области
 Селищи — село в Касимовском районе Рязанской области.
 Селищи — деревня в Калязинском районе Тверской области, бывший Капшинский сельский округ.
 Селищи — деревня в Калязинском районе Тверской области, бывший Яринский сельский округ.
 Селищи — деревня в Калязинском районе Тверской области, Семендяевское сельское поселение.
 Селищи — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Селищи — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Селищи — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

См. также 
 Селище (значения)
Вадовские Селищи
Покровские Селищи